La lingua franca o lingua fràncone antica (diversa dall'antico francese) è la lingua che veniva parlata dai Franchi e fa parte del ramo delle lingue germaniche occidentali.  

Nel V e VI secolo, con l'espansione del Regno franco grazie alle conquista dell'intera Gallia romana, il francone crebbe ed ebbe una grande influenza sulle lingue romanze parlate nel territorio, condizionandole per quanto riguarda il lessico, la pronuncia e la grammatica. 

Tra il V e il IX secolo, l'antico francone parlato nella Francia nordoccidentale e negli attuali Paesi Bassi e Belgio è successivamente chiamato antico olandese, mentre le varietà di francone parlate nella Renania erano fortemente influenzate dai dialetti germanici dell'Elba e dal secondo spostamento consonantico germanico e avrebbero formato parte dei moderni dialetti centrali franconi e franconi del Reno del tedesco e del lussemburghese.

Nome

Distribuzione geografica

Classificazione

Fonologia

Vocali

Consonanti

Accento

Morfologia

Sintassi

Lessico

Storia

Sistema di scrittura

Esempi

Note

Voci correlate 

 Lingue franconi
 Lingue basso-franconi
 Lingue franconi superiori

Collegamenti esterni 
 

Franchi
Franco